Женская национальная сборная Китая по софтболу — представляет Китай на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Ассоциация софтбола Китая ().

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Азии по софтболу

Азиатские игры

Примечания

Ссылки 
 Ассоциация софтбола Китая (Chinese Softball Association)
 Конфедерация софтбола Азии (SCA) (в веб-архиве)
 
 Международная федерация бейсбола и софтбола

Китай
Софтбол в Китае
Софтбол женская